Раиса Кирилловна Морозова (род. 1938) — вязальщица Фабрики Оренбургских пуховых платков, Герой Социалистического Труда (1986).

Биография 
Родилась 25 июля 1938 года в селе Вязовка Оренбургского района Оренбургской области в семье крестьянина.

В 1957 году окончила школу и начала работать вязальщицей на фабрике пуховых платков в Оренбурге, проработав там 40 лет. 24 года проработала на плосковязальных, оборотных машинах, где вручную, крючком набирался узор. За восьмую пятилетку выполнила семь годовых заданий. За девятую и десятую — по восемь.

За выдающиеся достижения в труде, высокую эффективность производства и качество работы, большой личный вклад в дело изыскания и использования внутренних резервов в 1982 году была удостоена звания лауреата Государственной премии СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1986 года за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой личный вклад в увеличение выпуска товаров народного потребления и проявленный трудовой героизм Морозовой Раисе Кирилловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1997 году вышла на пенсию.

Живёт в Оренбурге.

Избиралась депутатом областного Совета, членом бюро райкома партии.

С 2013 года — член Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1986) — за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой личный вклад в увеличение выпуска товаров народного потребления и проявленный трудовой героизм
 Орден Ленина (1977)
 Орден Ленина (1986)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден «Знак Почёта» (1974)
 Государственная премия СССР (1982) — за большой личный вклад в дело изыскания и использования внутренних резервов
 медали ВДНХ СССР

Литература 
 Россовский В. П.,  Морозова Раиса Кирилловна, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 

Делегаты XXV съезда КПСС